Па́мятник Влади́миру Ильичу́ Ле́нину в Иркутске установлен в 1952 году. Скульптор — Н. В. Томский, архитектор — Л. Г. Голубовский.

История 
Памятник был открыт 23 сентября 1952 года на углу улиц Ленина и Карла Маркса в Кировском районе Иркутска (ныне — Правобережный округ).

В 2008 году была проведена реконструкция памятника — скульптура была демонтирована, постамент был разобран и сложен заново, сквер вокруг памятника был благоустроен.

Интересные факты 

 Памятник Ленину в Иркутске является авторской копией памятника, созданного скульптором Н. В. Томским для Воронежа. Такие же памятники были отлиты для Вильнюса и Ленинграда.

Примечания

Литература 
 Литвинова Б. Т. Монументальное искусство // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 429. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Козлов И. И. Улица Ленина // Козлов И. И. Путеводитель по Иркутску. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — С. 51—52. — 192 с. — Тираж 50 000 экз.

Ссылки 
 Памятник Владимиру Ленину  на сайте Мемориальные доски и памятник Иркутска
 Памятники Ленину  на сайте Иркипедия
 Памятники Ленину  в Иркутске

Памятники по алфавиту
Л
Иркутск
Здания и сооружения, построенные в 1952 году в России
Скульптуры 1952 года